Die Q School 2021/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23. Die Spiele fanden vom 2 bis 7. Juni im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Erneut sicherten sich vier ehemalige Profis die ausgelobten Qualifikationsplätze. Barry Pinches gelang dadurch die sofortige Rückkehr, während sich Craig Steadman und Alfie Burden nach einer Spielzeit als Amateure für die Profitour wieder qualifizieren konnten. Der Ire Michael Judge hatte dagegen seit 2011 auf eine erneute Qualifikation gewartet, die ihm nun erst nach zehn Jahren und mehreren Erfolgen auf der Senioren-Tour gelang. Mit 38 Jahren war Steadman der jüngste, mit 50 Jahren Pinches der älteste Tourrückkehrer.

Die beiden deutschen Spieler Richard Wienold und Umut Dikme unterlagen nach Auftaktsiegen gegen langjährige Profis, Florian Nüßle verlor überraschend klar sein erstes Match gegen einen englischen Amateur.

Ergebnisse 
196 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um 4 Plätze auf der Snooker Main Tour, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 136 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 60 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Century-Breaks 
Mit 22 Century Breaks wurden etwas weniger Breaks mit genau oder über 100 Punkten gespielt als beim ersten Event. Von den 17 Spielern, denen Century-Breaks gelangen, spielte Ross Muir mit einem 140er das höchste Break.

Quellen

Weblinks 
 2021 Q School - Event 2 bei CueTracker

2021 2
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Sheffield